

Personnalités 

Elizabeth Ann Seton (1774-1821), première femme américaine canonisée par l'Église catholique, et fondatrice des Sœurs de la Charité de Cincinnati.
 St. Joseph's College and Mother Seton Shrine, sanctuaire national lui étant dédié à Emmitsburg (Maryland).
Ernest Thompson Seton (1860-1946), écrivain, artiste animalier, fondateur des Woodcraft Indians, pionnier des Boy Scouts of America.

Noms dérivés 
 Seton est un manga japonais de Jirō Taniguchi et Yoshiharu Imaizumi inspiré de la vie d'Ernest Thompson Seton.

Autre